Јужњачка утеха може бити:

 Јужњачка утеха (филм) - филм Волтера Хила из 1981.
 Јужњачка утеха (албум) - албум групе Галија из 1999.
 Јужњачка утеха (ликер) - ликер са укусом воћа, зачина и вискија